Тассилон (лат. Tassilon) — имя нескольких правителей:

 Тассилон I (ум. ок. 610) — герцог Баварии с ок. 595 года
 Тассилон II (ум. ок. 719) — герцог Баварии с ок. 716 года
 Тассилон III (ок. 741 — ок. 796) — последний герцог Баварии из династии Агилольфингов с ок. 749 по 788 годы
 Тассилон (граф Швабский) — легендарный родоначальник династии Гогенцоллернов